Dragonfly kan syfta på:

 DragonFly BSD – ett operativsystem
 Dragonfly (film) – en amerikansk film från 2002, regisserad av Tom Shadyac, originaltitel Dragonfly
 Dragonfly (musikalbum) – ett album av Ziggy Marley
 Dragonfly (musikgrupp) – en kroatisk musikgrupp
 Dragonfly (testfarkost) – ett prototyps suborbitalt raketdrivet testfordon
 Dragonfly (trimaran) – en segelbåtsmodell
 Dragonfly 44 – en mörk galax i Comahopen
 Bromo-dragonfly – en hallucinogen drog
 de Havilland Dragonfly – ett passagerarflygplan
 Cessna A-37 Dragonfly – ett flygplan som är en variant av Cessna T-37 Tweet

Se även
 Dragonfly Lake – flera